Piedimonte puede referirse a:

 Piedimonte Etneo, localidad de la provincia de Catania, región de Sicilia, Italia.
 Piedimonte Matese, municipio de la Provincia de Caserta, en la Campania, Italia.
 Piedimonte San Germano, localidad y comuna de la provincia de Frosinone, región de Lacio, Italia.